Дмитрий Донской:
 ТК-208 «Дмитрий Донской» — тяжёлый ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 941 «Акула» (1980). Выведен из состава флота в 2023 году.
 Дмитрий Донской (проект 955А) — строящийся ракетный подводный крейсер стратегического назначения проекта 955А «Борей-А». Спуск на воду запланирован в 2025 году.